Am 29./30. Mai 1949 tagte der III. Deutsche Volkskongress und bestimmte einen neuen Deutschen Volksrat, bestehend aus 330 Mitgliedern. Auf der konstituierenden Sitzung des Volksrates wurde ein 38 Mitglieder zählendes Präsidium gewählt.

Präsidiumsmitglieder des 2. Deutschen Volksrates

Parteien

Massenorganisationen 

 Bernhard Göring (FDGB)
 Herbert Warnke (FDGB)
 Friedel Malter (FDGB)
 Theodor Brylla (FDGB)
 Otto Körting (VdgB)
 Erich Honecker (FDJ)
 Elli Schmidt (DFD)
 Ottomar Geschke (VVN)
 Johannes R. Becher (Kulturbund)
 Johannes Stroux (Kulturbund)

Einzelpersönlichkeiten 
 Wolfgang Langhoff
 Ferdinand Hestermann
 Theodor Brugsch
 Hans Reingruber
 Walter Friedrich
 Ernst Niekisch
 Herbert Sedlaczek

Fraktionsvorsitzende 

 Fraktion der SED  
 Fraktion der DBD Ernst Goldenbaum
 Fraktion der CDU  
 Fraktion der LDPD Ralph Liebler
 Fraktion der NDPD  
 Fraktion des FDGB Herbert Warnke
 Fraktion des DFD Emmi Damerius Käthe Kern
 Fraktion der FDJ Erich Honecker
 Fraktion des Kulturbundes Alexander Abusch
 Fraktion der VdgB Otto Körting
 Fraktion des VVN Ottomar Geschke

Abgeordnete 
Anmerkung: Ein Handbuch oder Verzeichnis in Buchform zu den Abgeordneten des 2. Deutschen Volksrates lag bis November 2017 nicht vor.

Literatur 
 Wer war wer in der DDR?
 Deutschlands Stimme, 3. Juni 1949, Ausgabe Nr. 23, S. 4 – Abdruck des Verzeichnisses der offiziell gewählten Abgeordneten
 Peter Joachim Lapp: Die Volkskammer der DDR. Opladen 1975.

Einzelnachweise 

2 Volksrates der SBZ
Politik (Sowjetische Besatzungszone)